Liouville tétele vagy a Liouville-tétel néven számos matematikai tétel ismeretes, köztük:

 Liouville-tétel (differenciálalgebra)
 Liouville-tétel (harmonikus függvények)
 Liouville-tétel (komplex analízis)
 Liouville-formula (lineáris differenciálegyenletek)
 a tétel, miszerint minden Liouville-szám transzcendens
 Liouville-egyenlet a differenciálgeometriában